— японский журнал сэйнэн-манги, издаваемый компанией Houbunsha, в котором в основном публикуются ёнкома-сериалы. Carat — 2–й журнал из линейки Manga Time Kirara, впервые выпущенный 18 января 2003 года через год после запуска первого журнала. После выхода Carat были запущены ещё 2 журнала из этой линейки: Manga Time Kirara Max и Manga Time Kirara Forward.

Манги, выходившие/выходящие в Manga Time Kirara Carat 
 A Channal (автор bb Kuroda) (онгоинг с 2008 года)  
  (автор Цукаса Унохана) (онгоинг с 2016 года)  
 Appare Amamoyou
 Blend S (автор Миюки Накаяма) (онгоинг с 2013 года)   
 Doujin Work (автор Hiroyuki) (2004–2007 годы, выпуск в Manga Time Kirara Forward, 2006 год, продолжена в Manga Time Kirara, 2007–2008 годы)
 Exorcist to Kubiwa no Akuma (автор Танума Икеути) (2017–2019 годы)
 Fujoko to Yuriko (автор Moru) (онгоинг с 2017 года)
 Fushigi☆Seitokai
  (автор ) (переход из Heiwa Shuppan, 2005–2015 годы)
 Gakkou ni wa Bentou Tabe ni Kitemasu no
 HR (автор Мисока Нагацуки) (2005–2008 годы)
 Hanafuri Yado no Yadokari Otome (автор Ютака Охори) (онгоинг с  2016 года)  
 Harumaki! 
 Harumination (автор Daioki) (2007–2019 годы)
 Hidamari Sketch (автор Умэ Аоки) (онгоинг с 2004 года)  
 Himekurasu 
 Ichiroo! 
 K-On! (автор Kakifly) (переход из Manga Time Kirara, 2008–2012 годы)
 (автор Kakifly) (2011–2012 годы)
 Kagura Mai Mai!  
 Kill Me Baby (автор Kazuho) (онгоинг с 2008 года)  
 Koisuru Asteroid (автор Quro) (онгоинг с 2017 года)  
 Kotonaru Jigen no Kanrinin-san (автор Sakaki) (онгоинг с 2014 года)  
 Kuu Kuu Boku 
 Mayuka no Darling!
 Nekojima Nyandafull (автор Кину Окита) (онгоинг с 2017 года)  
 New Game! (автор Сётаро Токуно) (онгоинг с 2013 года)  
 Niko ga Santa  
 Ochikobore Fruit Tart (автор Со Хамаюмиба) (онгоинг с 2014 года)  
 OK Fantasista! (автор Guri–Gura Kuchihacchou) (2006 год)
 Okonomide!
  (автор Magica Quartet, Масаки Хирамацу и Такаси Тэнсуги) (2011–2012 годы)
 Pura Misurando 
 RPG Fudousan  
 Seigi no Hanamichi (автор Uro) (онгоинг с 2017 года) 
 Seigi no Kadou 
 Seirei-sama no Nangi na Nichijou  
 Senpai ga Oyobi desu! (автор Musshu) (онгоинг с 2017 года)  
  (автор Negi Banno) (онгоинг с 2005 года) 
 Swap⇔Swap (автор Tomekichi) (2014–2019 годы)
 The Airs
  (автор Идзумо Ито) (онгоинг с 2014 года)   
 Tamago Nama

Аниме адаптации 
 Hidamari Sketch — зима 2007 года
 Doujin Work — лето 2007 года
 Hidamari Sketch × 365 — лето 2008 года
 K-On! — весна 2009 года
  — лето 2009 года
 Hidamari Sketch × Hoshimittsu — зима 2010 года
 K-On!! — весна 2010 года
 K-ON! The Movie — зима 2010 года
 A Channel — весна 2011 года
 Kill Me Baby — зима 2012 года
 Hidamari Sketch × Honeycomb — осень 2012 года
 Hidamari Sketch: Sae & Hiro's Graduation Arc — осень 2013 года
 New Game! — лето 2016 года
 New Game!! — лето 2017 года
 Blend S – осень 2017 года
  — осень 2018 года
  — лето 2019 года
 Koisuru Asteroid — зима 2020 года
 Ochikobore Fruit Tart — TBA

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Manga Time Kirara Carat в базе данных Anime News Network

Ёнкома
Журналы сэйнэн-манги
Ежемесячные журналы манги
Печатные издания, возникшие в 2003 году